Teatro
Teatro (arquitetura)
Teatro musical
Teatro de revista
Teatro? — álbum dos Secos & Molhados de 1999

Desambiguações de artes